Сен-Себастья́н-д'Егрефе́й, Сен-Себастьян-д'Еґрефей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 60 км на північ від Монпельє, 45 км на північний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 206 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 473,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Себастьян-д'Егрефей на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Себастьян-д'Егрефей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Себастьян-д'Егрефей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Себастьян-д'Егрефей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Себастьян-д'Егрефей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар